Kermit – nome proprio di persona inglese maschile
 Kermit la rana – personaggio dei Muppet

Luoghi 
 Kermit – città della Contea di Winkler, Texas, USA
 Kermit – città della Contea di Mingo, Virginia Occidentale, USA

Altro 
 Kermit – protocollo di comunicazione informatico